Kolonia Niemiecka (Hajfa)
 Ha-Moszawa ha-Germanit (Kolonia Niemiecka) – osiedle Jerozolimy
 Ekspansja kolonialna Niemiec na przełomie XIX i XX wieku